Boyle River ist der Name folgender Flüsse:

 Boyle River (Irland), Fluss im County Mayo in Irland
 Boyle River (Neuseeland), Fluss im Hurunui District der Region Canterbury auf der Südinsel von Neuseeland